Wolfschütz ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Wolfschütz (1860–1933), mährischer Ingenieur und Professor für Flussbau, Wasserstraßen und Binnenschifffahrt an der Deutschen Technischen Hochschule Brünn
 Stefan Wolfschütz (* 1953), deutscher Autor und Theologe